Ágis pode se referir a:

 Diversos reis semi-mitológicos de Esparta:
 Ágis I
 Ágis II
 Ágis III
 Ágis IV (Plutarco dedicou-lhe um capítulo de suas Vidas Paralelas)

 Ágis - rei da Peônia durante o período pré-helenístico
 Ágis de Argos - antigo poeta grego

Desambiguação